Denumirea de Goranovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Goranovți, un sat în comuna Kiustendil, regiunea Kiustendil;
 Goranovți, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo.